Sezóna 1980/1981 byla 35. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CSKA Moskva.

Vyřazené týmy po první fázi hrály o udržení. Sestoupily týmy Salavat Julajev Ufa a Dynamo Minsk. Ze 2. ligy postoupily celky Ižstal Iževsk a Krystall Saratov.

První fáze

Finálová fáze

Finálová skupina

Skupina o udržení 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1980
Lední hokej v roce 1981